Beverly Hills ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Beverly Hills, Stadt im Los Angeles County, Kalifornien
 Beverly Hills (Colorado), Ort im Douglas County, Colorado
 Beverly Hills (Florida), Census-designated place im Citrus County, Florida
 Beverly Hills (Georgia), Ort im Walker County, Georgia
 Beverly Hills (Kansas), Ort im Wyandotte County, Kansas
 Beverly Hills (Kentucky), Ort im Boyle County, Kentucky
 Beverly Hills (Michigan), Village im Oakland County, Michigan
 Beverly Hills (Missouri), Stadt im St. Louis County, Missouri
 Beverly Hills (North Carolina), Ort im Buncombe County, North Carolina
 Beverly Hills (Ohio), Ort im Clermont County, Ohio
 Beverly Hills (Pennsylvania), Ort im Blair County, Pennsylvania
 Beverly Hills (Texas), Stadt im McLennan County, Texas
 Beverly Hills (Virginia), Ort im Alexandria City County, Virginia
 Beverly Hills (West Virginia), Ort im Cabell County, West Virginia

in Australien:
 Beverly Hills (Australien)

Siehe auch:
 Beverly Hills, 90210
 Beverly Hills Cop – Ich lös’ den Fall auf jeden Fall
 Beverly Hills Cop II
 Beverly Hills Cop III
 Hauptsache Beverly Hills
 Beverly Hills Ninja
 Beverly Hill